Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Prudential Hong Kong Tennis Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 10. bis 11. Oktober 2015 stattfand und sich sechs Spielerinnen für den Hauptwettbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Hongkong